Paladines ist der Familienname folgender Personen:

 Louis d’Aurelle de Paladines (1804–1877), französischer General
 María José Barragán-Paladines (* 1974), Biologin und wissenschaftliche Direktorin der Charles Darwin Foundation